Хули — папуасский народ, проживающий в провинции Саутерн-Хайлендс (Папуа — Новая Гвинея) около 1000 лет. Численность — около 150 000 человек (один из крупнейших папуасских народов), основной язык — хули группы восточногвинейского нагорья трансновогвинейской семьи (около 70 000 носителей). Хули разделены на кланы (hamigini) и подкланы (hamigini emene).

Большинство хули придерживаются полигинии, мужчины могут иметь несколько жён, в то время как обратное неверно. Экзогамия в порядке вещей и браки между родственниками запрещены. Семья невесты часто получает калым в виде свиней или другого домашнего скота. Жених ответственен за постройку дома. Деятельность женщин заключается в уходе за детьми, за огородом и в разведении свиней. Обычно мальчики с 10 лет начинают жить с отцом. Причиной развода может послужить неспособность женщины иметь детей.

Источники

Ссылки 
 Хули.

Примечание 

Микронезийские народы
Народы Папуа — Новой Гвинеи